Die Players Championship Grand Finals 2016 waren ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2015/16. Sie bildeten den Abschluss der Players Tour Championship 2015/16, die in dieser Spielzeit aus sechs Turnieren in Europa und einem Turnier in Asien bestand. Die 32 besten Spieler der Tourwertung traten vom 22. bis 27. März 2016 im Event City in Manchester an.

Der Nordire Mark Allen gewann das Turnier durch einen 10:6-Sieg im Finale gegen den Engländer Ricky Walden.

Vorjahressieger Joe Perry kam bei den sechs Turnieren der European Tour nie über die letzten 32 hinaus und verpasste die Finalqualifikation.

Preisgeld 
Das Preisgeld stieg gegenüber 2015 um 50.000 £. In den ersten drei Runden gab es zwischen 1500 und 2500 £ mehr, die Prämien für die ersten vier Plätze blieben unverändert.

Turnierergebnisse 
Die Top 24 der European Order of Merit (der Preisgeldrangliste der 6 europäischen PTC-Turniere), die Finalisten des asiatischen PTC-Turniers sowie die Top 6 (ausschließlich der schon qualifizierten Spieler) der kombinierten Order of Merit (der Preisgeldrangliste der 6 europäischen und des einen asiatischen PTC-Turniers), qualifizierten sich für das Finalturnier. In den vergangenen Jahren waren alle Partien, das Finale eingeschlossen, wie alle PTC-Turniere im Modus Best-of-7 gespielt worden. Diesmal gilt das nur bis zum Viertelfinale, für den Sieg im Halbfinale sind diesmal 6, im Finale 10 Gewinnframes notwendig. Dadurch verlängert sich das Turnier auch um einen Tag.

Die Auftaktrunde fand am 22. und 23. März statt, Achtel- und Viertelfinale am 24. bzw. 25. März. Die beiden Halbfinals wurden dann am Samstag, das Finale am Sonntag ausgetragen.

In der Woche vor dem Turnier kündigte der Weltranglistenerste Mark Selby an, nicht am Turnier teilzunehmen. Seinen Startplatz erhielt Matthew Selt.

Finale

Century-Breaks

Quellen 

Snookerveranstaltung 2016
Grand Finals
Billardturnier in Manchester